Världsmästerskapet i beachhandboll för herrar 2018 var en turnering i beachhandboll som arrangerades i Kazan, Ryssland mellan den 24 och den 29 juli 2018. Brasilien vann turneringen före Kroatien och Ungern.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Tröstomgång

Huvudrunda

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Första- till åttondeplats

Femte- till åttondeplats slutspelsträd

Nionde- till sextondeplats

Trettonde- till sextondeplats slutspelsträd

Anmärkningslista

Världsmästerskapet i beachhandboll
Internationella handbollstävlingar i Ryssland
Sportåret 2018